Antti Aalto peut désigner:

 Antti Aalto (né en 1975), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Antti Aalto (né en 1995), sauteur à ski finlandais.